Putkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Luke Putkonen (né en 1986), lanceur américain au baseball
 (1822-1868), homme politique et prêtre finlandais
 (1795-1825), criminel du Grand-duché de Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois